CO, Co o co puede referirse a:
Monóxido de carbono (fórmula química: CO).
.co, dominio superior geográfico de Colombia.
 co, el código ISO 639-1 para el idioma corso.
Abreviatura del estado estadounidense de Colorado.
Símbolo químico del cobalto.
Abreviatura de la provincia de Como, una provincia de Italia.
Grupo carbonilo (-CO). 
Expresión coloquial utilizada en Aragón.